School van Alexandrië (theologie)
 Alexandrijnse school of School van Alexandrië, duidt op een stroming in literatuur, filosofie en wetenschappen in het hellenistische Alexandrië